Чемпионат Островов Кука 2012 — XXXIX чемпионат страны по футболу. В турнире принимало участие 7 команд. Чемпионом в третий раз подряд стал клуб Тупапа Мараэренга, одержавший 10 побед в 12 матчах чемпионата. Команда завоевала 10-й титул чемпиона и получила право представлять Острова Кука в Лиге чемпионов ОФК.

Турнирная таблица чемпионата

Ход чемпионата

1 раунд

2 раунд

3 раунд

4 раунд

5 раунд

6 раунд

7 раунд

8 раунд

9 раунд

10 раунд

11 раунд

12 раунд

13 раунд

14 раунд

Ссылки 
 Сезон на rsssf.com

Примечания 

Острова Кука
Чемпионат Островов Кука по футболу